«Sun Comes Up» — песня английской драм-н-бейс-группы Rudimental, при участии британского певца Джемса Артура.
Сингл получил золотую сертификацию в Великобритании и достиг шестого места в британском и первого места в бельгийском чартах.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Clash, Philippine Daily Inquirer, CelebMix.

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Rudimental